Amat de Remiremont o Amat de Tarragona, abat i fundador del monestir de Remiremont al segle VII, venerat com a sant
 Amat de Tortosa, sant llegendari, patró dels camperols de Tortosa en l'antiguitat
 Fèlix Amat, diversos personatges
 Frederic Amat i Noguera, pintor, escultor i escenògraf contemporani
 Marian Amat i Carbó